Aa (rzeka) – nazwa dużej liczby małych europejskich rzek. Słowo Aa pochodzi od indoeuropejskiego słowa oznaczającego wodę. Może być to też zauważone w niemieckim ach lub AACH lub germańskim aa.

 Aa (Francja), rzeka w północnej Francji
 Aa (Holandia), rzeka w Brabancji Północnej, Holandia
 Drentsche Aa, rzeka w Drenthe i Groningen, Holandia
 Aabach (Szwajcaria) lub Ustermer Aa, rzeka w Szwajcarii
 Aabach (Afte), dawniej zwany Große AA, rzeka w Niemczech
 Aa (Möhne), rzeka w Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemcy
 Aa (Nethe), rzeka w Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemcy
 Aa (Werre), rzeka w Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemcy
 Aa (Belgia), rzeka w Antwerpii, w Belgii, która łączy rzekę Netę
 Aa (Szwajcaria), rzeka w Obwalden i Nidwalden, Szwajcaria
 Große Aa, rzeka w Dolnej Saksonii w Niemczech
 Münstersche Aa, rzeka w Niemczech, jeden z kilku rzek z nazywą Aa w Westfalii
 Sarner Aa, rzeka w Obwalden, Szwajcaria, dopływ Jeziora Czterech Kantonów

Przypisy 

Rzeki Europy